АО «Башспирт» ({{lang-ba|АЙ "Башспирт"}}) — российский производитель этилового спирта и спиртосодержащей продукции, расположенный в Башкортостане. Четвёртый по величине производитель водки в России в 2008 году.

Полное фирменное наименование — Акционерное общество «Башспирт»; предыдущие названия — Государственное унитарное предприятие «Башспирт», Открытое акционерное общество «Башспирт»''. Штаб-квартира — в городе Уфе.

История 
В 2000 году семь заводов-производителей Башкирии объединились в единую структуру ГУП «Башспирт»: Белебеевский спиртоводочный комбинат, Ишимбайский вино-водочный завод, Бирский спиртоводочный комбинат, Ермолаевский спиртоводочный комбинат, Стерлитамакский спиртоводочный комбинат, Уфимский спиртоводочный комбинат, Уфимский вино-водочный завод.

22 мая 2006 года ГУП «Башспирт» преобразовано в ОАО «Башспирт», куда вошли головная организация, оптовые склады и 4 филиалов.

Решением Совета директоров ОАО «Башспирт» от 09 августа 2006 года ликвидированы филиалы: Ишимбайский вино-водочный завод в г. Ишимбае, Уфимский вино-водочный завод «Иремель» в г. Уфе. Ишимбайский вино-водочный завод реорганизован в вино-водочное производство Стерлитамакского спирто-водочного комбината «СТАЛК» — филиала ОАО «Башспирт».

В 2012 году компания Nemiroff начала выпускать водку на мощностях «Башспирта» — в Белебее, Стерлитамаке и Уфе. Также предприятие вошло в число лучших производителей Башкирии.

Собственники и руководство 
Единственным акционером является Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (100 % доля государства).

Генеральный директор — Абдрахимов, Раиф Рамазанович.

Структура 
АО «Башспирт» включает в свой состав 4 филиалов:
 Белебеевский спиртоводочный комбинат (предприятие основано в 1895 г.), г. Белебей.
 Бирский спиртоводочный комбинат (предприятие основано в 1894 г.), г. Бирск.
 Стерлитамакский спиртоводочный комбинат (предприятие основано в 1796 г.), г. Стерлитамак
 Уфимский спиртоводочный комбинат (предприятие основано в 1894 г.), г. Уфа.

Примечания

Ссылки 
 

Предприятия Башкортостана